La bataille de Tobrouk peut faire référence à:
 La bataille de Tobrouk est une confrontation armée de la guerre italo-turque en 1911
 La bataille de Tobrouk est un affrontement entre les forces de l'Axe et celles des Alliés en Libye italienne (Afrique du Nord) au cours de la guerre du désert durant la Seconde Guerre mondiale.